Tineius ist der römische Gentilname folgender Personen:

 Quintus Tineius Clemens, römischer Politiker und Senator, Konsul 195